Stortorget betekent 'het grote plein'. Er zijn zeer veel pleinen in Scandinavië met deze naam. De belangrijkste zijn:

 Gustaf Adolfs torg, tot 1854 'Stortorget' geheten, een plein in Göteborg.
 Stortorget (Malmö), een plein in  Malmö.
 Stortorget (Oslo) (officieel 'Stortorvet' geheten), een plein in Oslo.
 Stortorget (Stockholm), een plein in Stockholm.